

Geografia
Juvigny-sur-Loison – comune francese nel dipartimento della Mosa, nella regione del Grande Est
Loison – comune francese nel dipartimento della Mosa, nella regione del Grand Est
Loison-sous-Lens – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais, nella regione dell'Alta Francia
Loison-sur-Créquoise – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais, nella regione dell'Alta Francia
Louppy-sur-Loison – comune francese nel dipartimento della Mosa, nella regione del Grand Est
Merles-sur-Loison – comune francese nel dipartimento della Mosa,  nella regione del Grand Est

Altro
Loison – azienda dolciaria italiana fondata nel 1938
Louis Henri Loison (1771-1816) – generale francese della Rivoluzione e dell'Impero

Pagine correlate
Loyson